UPA pode referir-se a:

Frente Nacional de Libertação de Angola - movimento político de Angola
United Productions of America, um estúdio de animação dos EUA.
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, uma organização agrária espanhola.
UPA – Unidos Para Ajudar - álbum de musica portuguesa.
Unidade de pronto atendimento - Unidades públicas de atendimento de emergências no Brasil.
União Presbiteriana de Adolescentes - Confederação de Adolescentes da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Desambiguação